

Patronymes 
 Tadzio (1975), photographe français

Divers 
 Tadzio, prénom italien
 Tadzio, personnage de la littérature (La Mort à Venise) et du cinéma (Mort à Venise), évoqué dans Alla ricerca di Tadzio